Ocasek ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Heinz Ocasek (1939–2020), ostdeutscher Musikverleger
 Ric Ocasek (1944–2019), US-amerikanischer Musiker und Musikproduzent
 Viktor Očásek (1897–1975), tschechoslowakischer Schauspieler